Моніка Нікулеску і Клара Коукалова були чинними чемпіонками, але цього разу Коукалова вирішила не брати участі. Нікулеску грала в парі з Заріною Діяс, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли сестри Людмила і Надія Кіченок.
Сестри Кіченок потім вибороли титул, перемігши у фіналі Лян Чень і Ван Яфань з рахунком 6-4, 7-6(8-6).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

WTA Shenzhen Open, парний розряд
2015, парний розряд